Zhu (cognom)
 Mi Zhu (? - 221), assessor del senyor de la guerra Liu Bei durant el període de la Dinastia Han Oriental 
 Xia Zhu, setè governant de la dinastia Xia 
 Zhu Bajie o Zhu Wuneng, ajudant de Xuanzang en la novel·la clàssica xinesa Viatge a l'Oest 
 Zhu Chen (1976), jugadora d'escacs xinesa 
 Zhu De (Sichuan, comtat de Yilong, 1886 - Beijing, 1976), militar xinès
 Zhu Jun (Dinastia Han) (? - 195), polític durant el període de la Dinastia Han Oriental 
 Zhu Ling (Tres Regnes) (? - 223), vassall i general de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes 
 Zhu Qinan (1984, Wenzhou), tirador xinès 
 Zhu Ran (182 –249), general de Wu Oriental durant l'era dels Tres Regnes 
 Zhu Yi, diversos personatges
 Zhu Xi (Fujian, 1130 - 1200), erudit xinès del temps de la dinastia Song 
 Zhu Zhi (156 - 234), general de Wu Oriental durant el període dels Tres Regnes